Edward Thompson puede referirse a:

Edward Arthur Thompson (1914-1994), escritor e historiador irlandés;
Edward Palmer Thompson (1924-1993), historiador inglés.
Edward Herbert Thompson (1857-1935), diplomático estadounidense criticado por su presunto saqueo del Cenote Sagrado de Chichén Itzá.